Anton Füster ou Fister (1808 - 1881), un théologien autrichien.
 Barbara Fister (1954 -), une auteure américaine.
 Doug Fister (1984 -), un joueur américain de baseball.

Voir aussi 
 Fist-fucking, une pratique sexuelle.

Patronyme lorrain